Penha (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Penha (bairro do Rio de Janeiro), een wijk in het Braziliaanse Rio de Janeiro
 Penha (Salvador), een wijk in de Braziliaanse gemeente Salvador in de deelstaat Bahia
 Penha (Campos), een wijk in de Braziliaanse gemeente Campos
 Penha (São Paulo), een district in São Paulo
 het Penhagebouw in Willemstad (Curaçao)